Чубыкин:
 Чубыкин, Владимир Борисович (1953—2019) — советский и российский футболист.
 Чубыкин, Илья (род. 1996) — российский волейболист.
 Чубыкин, Олег Анатольевич (род. 1974) — российский музыкант и музыкальный продюсер.